CBPP steht als Abkürzung für:

 Certified Business Process Professional, eine internationale Zertifizierung im Prozessmanagement
 Commons-based Peer Production
 Covered Bond Purchase Programme, eine geldpolitische Maßnahme der Europäischen Zentralbank

Abkürzung